La saison 2016-2017 de l'Atlético de Madrid est la  saison du club.

Avant-saison

Match amicaux

Été

Hiver

Matchs de préparation

International Champions Cup 2016

Trophée Ramón de Carranza

Transfert

Effectif 

|-

|-
!colspan=8 style="background: #FF0000" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #FF0000" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #FF0000" align=center|
|-

{{Feff fin|entraineur=
 
|adj=

|medecin=

{{Feff staff|ESP|Jesús Vázquez (physiothérapeute)}}
{{Feff staff|ESP|Esteban Arévalo (physiothérapeute)}}

Saison

Classement

Évolution du classement et des résultats 

|}

Terrain: D = Domicile ; E = Extérieur.
Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Championnat

Compétition

Coupe du Roi

16e de Finale

Huitièmes de Finale

Quarts de finale

Demi-finale

Ligue des champions

Phase de groupes

Phase finale

Huitième de finale

Quarts de finale

Demi-finale

Tenues 
Équipementier : Nike  Sponsor : Plus500

Statistiques

Buteurs 
Inclut uniquement les matches officiels. La liste est classée par numéro de maillot lorsque le total de but est égal.

Discipline 
Inclut uniquement les matches officiels. La liste est classée par numéro de maillot lorsque le total des cartons est égal.

1Joueurs de l'équipe de réserve  - Atlético Madrid B.

Notes et références

Notes

Références 

Saison de l'Atlético de Madrid
Madrid